Ribeirão Preto (stad), stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Ribeirão Preto (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Ribeirão Preto (mesoregio), mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo